Гран-при Бразилии 2015 года (официально Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2015) — автогонка, восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона  года (и 43-й Гран-при Бразилии в истории «Формулы-1»), который проходил с 13 по 15 ноября 2015 года на автодроме «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +29…30 °C, трасса +46…50 °C

|}

 Примечания
 1.  Валттери Боттас наказан потерей 3-х мест на стартовом поле за обгон Фелипе Насра под красными флагами во время второй тренировки.
 2.  Даниэль Риккардо наказан потерей 20-ти мест на стартовом поле за замену элементов силовой установки.
 3.  Фелипе Наср наказан потерей 3-х мест на стартовом поле за блокировку Фелипе Массы во время квалификации.
 4.  Фернандо Алонсо не участвовал в квалификации из-за проблем с машиной, но после обращения команды стюарды допустили его на старт гонки.

Гонка 

|}

 Примечания
 Фелипе Масса исключён из протокола Гран-при Бразилии из-за слишком большой температуры задней правой шины перед стартом гонки.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Бразилии